Saturnália
Saturnalia - um gênero de dinossauros

Desambiguação